Sączyńcowate (Sapotaceae Juss.) – rodzina roślin należąca do rzędu wrzosowców (Ericales). Należy do niej 55 rodzajów z 1100 gatunkami występującymi na obszarach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. We florze Polski brak przedstawicieli tej rodziny. Do cech charakterystycznych należy występowanie związków kauczukowych w soku mlecznym oraz zalążnia górna podzielona na komory. Działki kielicha często występują w dwóch okółkach, podobnie pręciki. Owocem jest zwykle jagoda.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana dla kladu obejmującego hebankowate (Ebenaceae) i pierwiosnkowate (Primulaceae) w obrębie rzędu wrzosowców (Ericales). 

 Podział według APweb (2001...) i GRIN

 Podrodzina: Sarcospermatoideae Swenson & Anderberg (syn. Sarcospermataceae H. J. Lam)
 rodzaj Sarcosperma Hook.f. – 6 gatunków z południowo-wschodniej Azji.
 Podrodzina: Sapotoideae Eaton (syn. Achradaceae Vest, Boerlagellaceae H. J. Lam, Bumeliaceae Barnhart)
 rodzaj Argania Roem. & Schult. – argania, olejara
 rodzaj Aulandra H. J. Lam 
 rodzaj Autranella A. Chev. 
 rodzaj Baillonella Pierre 
 rodzaj Burckella Pierre 
 rodzaj Capurodendron Aubrév. 
 rodzaj Diploknema Pierre 
 rodzaj Eberhardtia Lecomte 
 rodzaj Faucherea Lecomte 
 rodzaj Gluema Aubrév. & Pellegr. 
 rodzaj Inhambanella (Engl.) Dubard 
 rodzaj Isonandra Wight 
 rodzaj Labourdonnaisia Bojer 
 rodzaj Labramia A. DC. 
 rodzaj Lecomtedoxa (Pierre ex Engl.) Dubard 
 rodzaj Letestua Lecomte 
 rodzaj Madhuca Ham. ex J. F. Gmel. 
 rodzaj Manilkara Adans. 
 rodzaj Mimusops L. – zawięźla
 rodzaj Neohemsleya T. D. Penn. 
 rodzaj Neolemonniera Heine 
 rodzaj Nesoluma Baill. 
 rodzaj Northia Hook. f. 
 rodzaj Palaquium Blanco 
 rodzaj Payena A. DC. 
 rodzaj Sideroxylon L. – żelaźnik, złotorąb
 rodzaj Tieghemella Pierre 
 rodzaj Vitellaria C. F. Gaertn. – masłosz
 rodzaj Vitellariopsis Baill. ex Dubard 

 Podrodzina: Chrysophylloideae Luersson
 rodzaj Aubregrinia Heine 
 rodzaj Beccariella Pierre 
 rodzaj Breviea Aubrév. & Pellegr. 
 rodzaj Chromolucuma Ducke 
 rodzaj Chrysophyllum L. – złotoliść
 rodzaj Delpydora Pierre 
 rodzaj Diploon Cronquist 
 rodzaj Ecclinusa Mart. 
 rodzaj Elaeoluma Baill. 
 rodzaj Englerophytum K. Krause 
 rodzaj Leptostylis Benth. 
 rodzaj Magodendron Vink 
 rodzaj Micropholis (Griseb.) Pierre 
 rodzaj Niemeyera F. Muell. 
 rodzaj Omphalocarpum P. Beauv. 
 rodzaj Pichonia Pierre 
 rodzaj Planchonella Pierre 
 rodzaj Pouteria Aubl. 
 rodzaj Pradosia Liais 
 rodzaj Pycnandra Benth. 
 rodzaj Sahulia Swenson
 rodzaj Sarcaulus Radlk. 
 rodzaj Sersalisia R. Br. 
 rodzaj Synsepalum (A. DC.) Daniell – synsepal
 rodzaj Tridesmostemon Engl. 
 rodzaj Tsebona Capuron 
 rodzaj Van-Royena Aubrév. 
 rodzaj Xantolis Raf. 

 Pozycja w systemie Reveala (1993–1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa ukęślowe (Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt.), nadrząd Primulanae R. Dahlgren ex Reveal, rząd styrakowce (Styracales Bisch.), podrząd Sapotineae Engl., rodzina sączyńcowate (Sapotaceae Juss.).

Przypisy